Но́чка — промежуточная железнодорожная станция Пензенского региона Куйбышевской железной дороги, располагается в одноимённом посёлке Никольского района Пензенской области.

Описание
Станция Ночка расположена на двухпутном участке Кустарёвка — Самара с электротягой постоянного тока, относится к Пензенскому региону Куйбышевской железной дороги. По характеру работы является промежуточной станцией, по объёму выполняемой работы отнесена к 5-му классу. По состоянию на 2020 год на станции останавливаются 8 пассажирских поездов дальнего следования.

Техническая информация
Путевое развитие включает 4 пути: 2 главных (№ 1, 2) и 2 приёмо-отправочных (№ 3, 4). На станции располагаются производственные мощности Инзенской дистанции пути (ПЧ-21 Инза) и дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций (МЧ-1 Пенза). 

Комплексный контроль за техническим и хозяйственным обслуживанием тяговых подстанций и контактной сети на станции обеспечивает Инзенская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4 Инза). Контроль за обслуживанием устройств железнодорожной связи осуществляет Сызранский региональный центр связи (РЦС-2 Сызрань). В нечётной горловине станции располагается охраняемый переезд (712км+12 м) Инзенской дистанции сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-8 Инза). Светофоры станции могут переводиться на автодействие. 

Станция включена в диспетчерскую централизацию участка Рузаевка — Новообразцовое. Станция открыта для грузовой работы.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Пензенской области

Ссылки 
 Гудок | Куйбышевский железнодорожник. Выпуск № 36 | 17.09.2010. На станции Ночка всегда СВЕТло 
 УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА НИКОЛЬСКОГО СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА. Участок Никольск — Перегрузочная (Ночка)
 Расписание поездов по вокзалу Ночка 
Железнодорожные станции, открытые в 1893 году
Станции Пензенского региона Куйбышевской железной дороги
Станции 5 класса
Промежуточные станции